Маверік (округ, Техас), Округ Маверік () — округ (графство) у штаті Техас, США.
 Маверік Віньялес, Маверік Віньялес Руїз (; 12 січня 1995, Фігерас, Каталонія, Іспанія) — іспанський мотогонщик, чемпіон світу з шосейно-кільцевих гонок.
 Маверік (фільм) — американський фільм.
 AGM-65 Maverick — американська ракета класу повітря — земля.